Siebertz ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Siebertz (1951–2020), deutscher Militärarzt

Siehe auch:
 Siebers